Onze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Unicorn ( signifiant licorne en français) :
 le , un navire de 36 canons capturés aux Écossais en 1544 ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang portant 56 canons lancé en 1634 ;
 le , un brûlot de 18 canons capturé aux Hollandais en 1665 et utilisé à la bataille des Quatre Jours ;
 le , un navire de 6 canons acheté en 1666 et coulé l'année suivante pour servir de blockship ;
 le , un sixième rang de 28 canons lancé en 1748 et démoli en 1771 ;
 le , un sixième rang de 20 canons lancé en 1776 ;
 le , un cinquième rang de 36 canons lancé en 1782, renommé Thalia en 1783 ;
 le , un cinquième rang de 32 canons lancé en 1794 et démoli en 1814 ;
 le , une frégate de classe Leda, lancée en 1824 ;
 le , un porte-avions lancé en 1941 et envoyé à la casse en 1960 ;
 le , un sous-marin de classe Upholder, lancé en 1992. Il sera revendu au Canada en 2001 et renommé HMCS Windsor.

Unicorn